Горења Брезовица може бити:

 Горења Брезовица (Брезовица), насељено мјесто у општини Брезовица, Република Словенија
 Горења Брезовица (Шентјернеј), насељено мјесто у општини Шентјернеј, Република Словенија